Дра́мми () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Драмми, Дермот (1961—2017) — английский тренер и футболист.
 Драмми, Шина — шотландская кёрлингистка.